Mars Colonial Transporter
 Microsoft Certified Professional
 Tyrystory MCT
 Trójglicerydy o średniej długości łańcuchów kwasów tłuszczowych
 Kod IATA portu lotniczego Maskat